Ball im Savoy heißen:
 Ball im Savoy (Operette), Operette von Paul Abraham

und deren Verfilmungen
 Ball im Savoy (1935), von Steve Sekely
 Ball im Savoy (1955), von Paul Martin